

Patronyme 

Jacques Higelin (1940-2018), chanteur français, et sa descendance :
 Arthur H (né en 1966), chanteur ;
 Kên Higelin (né en 1972), personnalité de l'audiovisuel et du théâtre,
 Kim Higelin, actrice, fille de Kên Higelin ;
 Izïa Higelin (née en 1990), actrice et chanteuse.

Divers 
 Higelin (1990), une compilation de dix chansons de Jacques Higelin.